Ferrington se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Leonard Charles Ferrington, Jr.
 Leonard C. Ferrington